

Biologia 
 proteina H1 – proteina istonica 
 H1 – recettore dell'istamina
 H1 – antistaminico che agisce sul recettore H1

Codici 
 H1 – codice vettore IATA di Hooters Air

Informatica 
 <h1>...</h1> – elemento HTML che crea un'intestazione di primo livello

Statistica 
 H1 – ipotesi alternativa all'ipotesi nulla

Trasporti 
 H1 – superstrada slovena
 H1 – strada principale svizzera

Altro 
 H1 – Harrison n° 1, orologio costruito da John Harrison nel XVIII secolo 
 Hummer H1 – modello di Hummer
 Hyundai H-1 – veicolo commerciale leggero prodotto da Hyundai